Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Benjamin Cassaigne e Rik De Voest che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Scott Humphries 6-717, 7-65, 7-611.

Teste di serie

 Brandon Coupe /  Scott Humphries (finale)
 Jonathan Erlich /  Adrián García (primo turno)

 Mariano Delfino /  Sergio Roitman (semifinali)
 Benjamin Cassaigne /  Rik De Voest (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2003